Christoph Lauer ist der Name folgender Personen:

 Christoph Lauer, Geburtsname von Aloys Lauer (1833–1901), deutscher Ordensgeistlicher

Siehe auch:
 Christof Lauer (* 1953), deutscher Jazzmusiker 
 Christopher Lauer (* 1984), deutscher Politiker (Piraten, SPD, Bündnis 90/Die Grünen)